Holzfuß steht für:

 Fuß-Prothese aus Holz
 Möbelfuß (von Schrank, Kommode, Vitrine, Sessel) aus Holz

Holzfuß ist der Familienname folgender Personen:
 Martin Holzfuß (1925–2012), deutscher Politiker, MdEP und Generalmajor